Блэр (иногда — Блэйр; ) — шотландская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии 
 Блэр, Амелия Роуз (род. 1987) — американская актриса.
 Бетси Блэр (1923—2009) — американская актриса.
 Блэр, Билл (род. 1954) — канадский полицейский и политик.
 Блэр, Бонни (род. 1964) — американская конькобежка, золотой призёр Олимпийских игр.
 Блэр, Бри (род. 1980) — канадская актриса.
 Блэр, Деджуан (род. 1989) — американский баскетболист.
 Блэр, Деннис (род. 1947) — 3-й директор Национальной разведки США.
 Джанет Блэр (1921—2007) — американская актриса и певица.
 
 Блэр, Джейсон (род. 1984) — американский актёр.
 Блэр, Джон (1802—1899) — американский предприниматель и благотворитель.
 Блэр-младший, Джон (1732—1800) — американский юрист, политик и судья.
 Блэр, Зак (род. 1974) — гитарист и бэк-вокалист чикагской панк-рок-группы Rise Against.
 Блэр, Келли (род. 1970) — американская легкоатлетка.
 Блэр, Линда (род. 1959) — американская актриса.
 Блэр, Майк (род. 1981) — шотландский регбист и тренер.
 Блэр, Мэри (1911—1978) — американская художница и аниматор.
 Блэр, Престон (1908—1995) — американский аниматор.
 Блэр, Роберт (1699—1746) — шотландский поэт и переводчик.
 Блэр, Сельма (род. 1972) — американская актриса.
 Блэр, Терри (род. 1961) — американский серийный убийца.
 Блэр, Тони (род. 1953) — 73-й премьер-министр Великобритании.
 Блэр, Уильям Джон (1875—1943) — канадский политик.
 Блэр, Фредерик — бывший директор Иммиграционной службы Канады, противник еврейской иммиграции.
 Блэр, Фрэнсис Престон (1791—1876) — влиятельный в XIX веке американский журналист и политик.
 Блэр, Фрэнсис Престон (младший) (1821—1875) — американский политик XIX века и генерал Гражданской войны.
 Блэр, Хью (1718—1800) — шотландский религиозный деятель, проповедник, философ, писатель, издатель, педагог и литературный критик.
 Блэр, Эрик Артур — настоящее имя английского писателя и публициста Джорджа Оруэлла (1903—1950).
 Блэр, Шери — супруга британского политика Тони Блэра.
Другое
 Блэр — робот-трансформер, принадлежащий к фракции автоботов; персонаж целого ряда американских и японских мультсериалов и комиксов о трансформерах.

Топоним 
 Блэр — административно-территориальный округ в штате Пенсильвания, США.
 Порт-Блэр — город на острове Южный Андаман, столица и крупнейший населённый пункт союзной территории Андаманские и Никобарские острова.
 Замок Блэр — замок в Шотландии, расположен возле города Блэр-Атолл.

См. также 
 Ведьма из Блэр: Курсовая с того света